Тураково — название населённых пунктов в России:

 Тураково — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Тураково — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.